Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд 2023 () – 30-й футбольный турнир для молодёжных сборных Южной Америки, который прошёл в Колумбии с 19 января по 12 февраля 2023 года.

Четыре лучшие команды турнира получили путёвку на молодёжный чемпионат мира 2023 года, который пройдёт в Индонезии.

Города и стадионы 
Матчи турнира прошли на четырёх стадионах.

Составы

Первый этап 
Первые три команды из каждой группы вышли в финальный этап.

Время начала матчей дано по времени Колумбии (UTC-5).

Группа A

Группа B

Финальный этап 
Команды, которые заняли места с первого по четвёртое, попали на молодёжный чемпионат мира 2023.

Победитель

Бомбардиры 
Примечание: В скобках указано, сколько голов из общего числа забито с пенальти.
6 голов

  Витор Роке (2)
  Андрей Сантос

5 голов

  Брайан Алькосер (4)
  Фабрисио Диас (3)
  Альваро Родригес
  Лусиано Родригес

4 гола

  Джастин Куэро

3 гола

  Оскар Кортес

2 гола

  Педру
  Роналд
  Хорхе Кабесас
  Густаво Пуэрта
  Аллан Влк (2)
  Диего Гонсалес
  Хильберто Флорес

1 гол

  Максимилиано Гонсалес
  Джино Инфантино
  Максимо Перроне
  Пабло Лухан (1)
  Фернандо Нава
  Гильерме Биро
  Жиоване
  Стенио
  Алехандро Кова
  Даниэль Луна
  Алексис Маньома
  Хуанда Фуэнтес
  Кевин Перейра
  Дитер Васкес
  Дамиан Гарсия
  Факундо Гонсалес
  Игнасио Соса
  Родриго Шагас
  Лукас Ассади
  Висенте Конелли
  Себастьян Гонсалес
  Яимар Медина
  Гарис Мина
  Кристофер Самбрано

Автоголы

  Луис Кордова (в матче финального этапа против  Колумбии)

Примечания 

Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд
Международные соревнования по футболу в Колумбии